Alfred Klose (1895-1953), mathématicien appliqué et astronome allemand ;
 Frédéric Klose (1970-), boxeur français ;
 Friedrich Klose (1862-1942), compositeur et pédagogue allemand ;
 Hans-Ulrich Klose (1935-2022), homme politique en Rhénanie du Nord-Westphalie ;
 Hans-Ulrich Klose (1937-), homme politique allemand ;
 Harald Klose (1945-), footballeur allemand ;
 Hyacinthe Klosé (1808-1880), clarinettiste et compositeur français ;
 Józef Klose (1947-), footballeur polonais, père de Miroslav Klose ;
 Kevin Klose (1940-), journaliste, directeur de chaîne de radio et écrivain canadien ;
 Margarete Klose (1902-1968), chanteuse d’opéra allemande ;
 Miroslav Klose (1978-), footballeur allemand, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde ;
 Timm Klose (1988-), footballeur suisse d'origine allemande.